De Geul kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Gueule, vattendrag,

Nederländerna 

 De Geul (naturreservat i Nederländerna), Noord-Holland, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar